Osoby o tym nazwisku:
 Alison Hargreaves – brytyjska alpinistka i himalaistka
 Amy Hargreaves – amerykańska aktorka
 Andy Hargreaves – brytyjski muzyk
 Ian Richard Hargreaves – brytyjski dziennikarz
 James Hargreaves – brytyjski przemysłowiec i wynalazca
 Marcelo Hargreaves – brazylijski siatkarz
 Owen Hargreaves – angielski piłkarz
 Shawn Hargreaves – amerykański programista
 Roger Hargreaves – brytyjski pisarz i ilustrator